Sun and Steel è il sesto e attualmente ultimo album in studio del gruppo musicale statunitense Iron Butterfly, pubblicato nel 1975.

Tracce
Side 1

Side 2

Formazione
Erik Brann – chitarra, voce (1,4-6,8,9)
Ron Bushy – batteria
Philip Taylor Kramer – basso, voce (2,7)
Bill DeMartines – tastiera, voce (3)

Collegamenti esterni